Основна стаття Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2014

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2013 року був Рафаель Надаль, Іспанія. Він зумів відстояти свій титул, здолавши в фіналі Новака Джоковича в чотирьох сетах. Це дев'ята перемога Рафаеля Надаля у Відкритому чемпіонаті Франції.

Україну на турнірі представляли три тенісисти: Олександр Долгополов, Сергій Стаховський. Стаховський програв у першому колі Денису Істоміну з Казахстану, а Догополов — у другому колі іспанцю Марселю Граноллерсу.

Сіяні гравці 

  'Рафаель Надаль (чемпіон)
  Новак Джокович (фінал)
  Станіслас Вавринка (1 коло)
  Роджер Федерер (4 коло)
  Давид Феррер (чвертьфінал)
  Томаш Бердих (чвертьфінал)
  Енді Маррі (півфінал)
  Мілос Раонік (чвертьфінал)
  Нісікорі Кей (1 коло)
  Джон Існер (4 коло)
  Григор Дімітров (1 коло)
  Рішар Гаске (3 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (4 коло)
  Фабіо Фоніні (3 коло)
  Михайло Южний (2 коло)
  Томмі Гаас (1 коло, травма плеча)

   Томмі Робредо (3 коло) </li>
  Ернестс Гульбіс (півфінал)
  Кевін Андерсон (4 коло)
  Олександр Долгополов (2 коло)
  Ніколас Альмагро (1 коло, знявся)
  Єжи Янович (3 коло)
  Гаель Монфіс (чвертьфінал)
  Фернандо Вердаско (4 коло)
  Марін Чилич (3 коло)
  Фелісіано Лопес (2 коло)
  Роберто Ботіста-Агут (3 коло)
  Філіпп Кольшрайбер (3 коло)
  Жіль Сімон (3 коло)
  Васек Поспішил (1 коло)
  Дмитро Турсунов (3 коло)
  Андреас Сеппі (3 коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Рафаель Надаль
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Давид Феррер
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=0
| RD1-score2-4=1
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=23
| RD1-team3= Гаель Монфіс
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=0
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Енді Маррі
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=1
| RD1-score4-5=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Томаш Бердих
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=18
| RD1-team6= Ернестс Гульбіс
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Мілош Раонич
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=65
| RD1-score7-3=4
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Новак Джокович
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Рафаель Надаль
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Енді Маррі
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=1
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=18
| RD2-team3= Ернестс Гульбіс
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=3
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Новак Джокович
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=3
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Рафаель Надаль
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Новак Джокович
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=2
| RD3-score2-4=4
| RD3-score2-5=
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Секція 3 

 Секція 4 

 Нижня половина 

 Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Т Бердих
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= П Поланскі
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С Девварман
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= О Недовєсов
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А Фалья
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=64
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б Пер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3='''77
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= П Лоренці
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2014
2014 у тенісі